Атия:

 Атия — село и военно морская база НАТО в Бургасской области Болгарии;
Атия (мать Октавиана) — племянница Юлия Цезаря, мать Октавиана Августа;
 Атия ибн аль-Асвад (ум. 695) — хариджитский богослов из арабского племени бану ханифа, эпоним секты атавитов.
 Атия, Жозеф (род. 1957) — сирийско-американский борец вольного стиля.
 Атия, Эти (род. 1960) — израильский политик, депутат кнессета.